Grandson steht für:

 Grandson, Gemeinde in der Schweiz
 Bezirk Grandson, ehemalige Verwaltungseinheit in der Schweiz
 Grandson (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht

Grandson ist der Name von:
 Grandson (Musiker) (* 1993), Künstlername von Jordan Edward Benjamin 

Grandson ist der Familienname folgender Personen:

 Aymo von Grandson († 1262), Bischof von Genf
 Gérard de Grandson († 1278), Bischof von Verdun
 Johann von Grandson (1430er), savoyischer Maler der Region Waadt
 Lambert von Grandson, Bischof von Lausanne
 Otto von Grandson, Bischof von Toul und Basel